Şiləvəngə – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Şiləvəngə – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian